Raymond III ou Rainon ou Raynier,  d'Uzès, épiscopat de 1208 à 1212.

Évêque d'Uzès